Holsted (Vejen), plaats in de Deens gemeente Vejen
 Holsted (parochie, Næstved)
 Holsted (parochie, Vejen)